Dynamic Data Exchange
 DDE — «Deepin Desktop Environment» на базе фреймворка Qt.